Serginho es el diminutivo del nombre Sergio y puede referirse a:

Futbolistas conocidos principalmente como Serginho 

 Serginho (futbolista nacido en 1971), nombre completo Sérgio Cláudio dos Santos, futbolista internacional brasileño que jugó en A.C. Milan
 Serginho (futbolista nacido en 1972), nombre completo Sérgio Eduardo Ferreira da Cunha, futbolista brasileño.
 Serginho (futbolista nacido en 1974), nombre completo Paulo Sérgio Oliveira da Silva, futbolista brasileño que tuvo un ataque cardíaco y murió en campo de juego en 2004.
 Serginho (futbolista nacido en 1978), nombre completo Sérgio Severino da Silva, futbolista brasileño, también conocido como Serginho Pernambucano
 Serginho (futbolista nacido en 1980), nombre completo Sérgio Rodrigo Penteado Dias, futbolista brasileño, también conocido como Serginho Paulista
 Serginho (futbolista nacido en 1984), nombre completo Sergio Henrique Francisco, futbolista brasileño
 Serginho (futbolista nacido en 1985), nombre completo Sérgio Fernando Silva Rodrigues, futbolista portugués
 Serginho (futbolista nacido en 1986), nombre completo Sérgio Antônio Borges Júnior, futbolista brasileño
 Serginho (futbolista nacido en 1988), nombre completo Sérgio Paulo Nascimento Filho, futbolista brasileño
 Serginho (futbolista nacido en 1990), nombre completo Sérgio Ricardo dos Santos Júnior, futbolista brasileño
 Serginho (futbolista nacido en 1991), nombre completo Sérgio Manuel Costa Carneiro, futbolista portugués
 Serginho (futbolista nacido en 1993), nombre completo Sérgio André Pereira Neves, futbolista portugués
 Serginho (futbolista nacido en 1995), nombre completo Sérgio Antônio Soler de Oliveira Junior, futbolista brasileño

Otros futbolistas llamados o apodados Serginho 

 Serginho Baiano (nacido en 1978), futbolista brasileño
 Serginho Catarinense (nacido en 1984), también conocido como Serginho, futbolista brasileño
 Serginho Chulapa (nacido en 1953), también conocido como Serginho, futbolista brasileño del plantel de la Copa Mundial de la FIFA 1982
 Sergio van Dijk (nacido en 1982), nombre completo Serginho van Dijk, futbolista neerlandés
 Serginho Greene (nacido en 1982), futbolista neerlandés
 Serginho Paulista (nacido en 1988), nombre completo Sérgio Mendes Coimbra, futbolista brasileño

Otras personas conocidas como Serginho 

 Serginho Groisman (nacido en 1950), presentador de televisión y periodista brasileño
 Sérgio Moraes (nacido en 1982), también conocido como Serginho, artista marcial mixto y luchador de Jiu-Jitsu brasileño
 Sérgio Santos (nacido en 1975), conocido como Serginho o Escadinha, jugador de vóley